Friedhof Neubrandenburg steht für:

 Alter Friedhof (Neubrandenburg)
 Jüdischer Friedhof (Neubrandenburg)